Дземешкевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дземешкевич, Адам Станиславович —  (1902—1961) — советский и польский военачальник, генерал-лейтенант авиации (СССР), полковник Войска Польского. 
 Дземешкевич, Николай Венедиктович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дземешкевич, Сергей Леонидович (род. 1950) — российский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.